Василий Алексеевич Никитин (1900—1975) — советский поэт и журналист, художник. Член Союза журналистов СССР, заведующий сельхозотделом районной газеты «Голос кольчугинца». Имел псевдоним Василий Алексеевич Алов.

Биография 
Василий Алексеевич Никитин родился в деревне Наумиха в крестьянской семье.

Читатели 20-30-х годов часто встречали на страницах газет стихи, подписанные «В.Алов». Это был литературный псевдоним одного из зачинателей пролетарской литературы — Василия Алексеевича Никитина — поэта, члена Союза журналистов СССР.

В начале 20-х годов он работал избачом в деревне Наумихе Юрьев-Польского уезда (теперь Кольчугинский район Владимирской области). Никитин пешком, за много километров, приходил во Владимир и активно участвовал в работе литературной группы.

С 1928 года Василий Алексеевич на протяжении 5 лет работал заведующим сельхозотделом районной газеты «Голос кольчугинца». Интересен факт, когда во время весенне-полевых работ 1931 года В. А. Никитин прибыл в родную Наумиху. Он организовал массовый рейд проверки подготовки к севу всех колхозов Снегирёвского сельсовета. Завершилось это мероприятие общественным митингом крестьян в селе Снегирёво и массовым гуляньем. Затем редактировал Мышкинскую рабочую газету.

В. А. Никитин представлял собой многогранную творческую личность. Свой безграничный талант он проявил и в прозе, и в поэзии, и в живописи. Всё творчество Василий Алексеевич посвящал своей малой родине.

Тематика стихотворений Василия Никитина (Алова) очень разнообразна. Поэт немало внимания уделяет и теме Великой Отечественной войны. В 1943 году во фронтовой газете «Сталинское знамя» вышел его сборник стихов под названием «Родина». В него поэт включил стихотворения «Родина», «Героиня», «После боя» и другие стихотворения.

Помимо поэзии В. А. Алов (Никитин) публикует в газетах и свою прозу. Она посвящена в основном родной природе(«Мелодии весны»).

В течение жизни В. А. Никитин не переставал заниматься литературным творчеством. В 1960 году он вышел на пенсию, но свои заметки и стихотворения не перестал посылать в областные и районные газеты.

Достижения 
Его произведения печатались в нескольких газетах, например: газета «Сельская новь» за 1964 год, «Призыв». Является одним из основателей пролетарской литературы Владимирской губернии.

Писал картины. Одна из его работ, «Утро Родины», была отмечена на республиканской выставке в Москве.

Оценки 
Дюженков Николай Михайлович: «Мы с ним из одной деревни Наумихи. Он меня „вытащил“ из деревни в Кольчугино, с ним вместе я проработал литературным сотрудником в „Голосе Кольчунца“ более двух лет. По сути дела он был моим учителем и наставником. Однако после Кольчугино встречался с ним всего один раз — в 1965».

Список произведений 
Наиболее знаменитые его произведения были опубликованы в книге «Родина», газете «Сталинградское время». В книгу вошли такие стихи, как «Родина», «Когда растает снег», «На клич вождя», «Едут герои», «Отомстим», «Шёл в СССР он», «Героиня», «Он вернётся», «После боя». Есть стихи, не вошедшие в книгу, опубликованные только в газетах: «Вот они, хлеба колхоза», «Ставрово», «Роса» и другие.

Также Никитин писал прозу. Наиболее известная — «Мелодия весны».

Источники 
При написании статьи были использованы материалы, находящиеся в школьном музее.

Члены Союза журналистов СССР